Транзитивность — научный термин:

 Транзитивность — в математике бинарное отношение на множестве с определёнными свойствами.
 Транзитивность — в теории динамических систем динамическая система у которой есть всюду плотная в фазовом пространстве орбита.
 Транзитивность — в лингвистике способность глагола присоединять прямое дополнение.